Andreas Larsson (né en 1972), sommelier suédois ;
 Andreas Larsson (né en 1974), handballeur suédois.